Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-77 (1916)
 UB-77
 UC-77

Вторая мировая война 
 U-77 (1940)